Germana Sperotto (1964) – ex fondista italiana
 Giannantonio Sperotto (1950) – ex calciatore italiano
 Giovanni Sperotto (1927) – ex calciatore italiano